Валерий Кузьми́н:
 Кузьмин, Валерий Борисович (род. 1941) — советский хоккеист. 
 Кузьмин, Валерий Иванович (род. 1953) — российский дипломат.
 Кузьмин, Валерий Ильич (1918—1983) — Герой Советского Союза.